Belcour est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Belcour (1926-2003), homme politique français ;
  (1704-1765), entrepreneur français impliqué dans diverses entreprises commerciales en Nouvelle-France (aujourd'hui le Québec).

Patronyme français